A competição do individual feminino da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada no Ginásio Indoor da Capital, localizado em Pequim, nos dias 15 e 17 de fevereiro. O programa curto foi realizado em 15 de fevereiro e a patinação livre no dia 17 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+8).

Resultados

Programa curto

Patinação livre

Geral

Individual feminino